Льюис Уильямс:
 Уильямс, Льюис (род. 1999) — английский боксёр.
 Уильямс, Льюис Бервелл (1833—1863) — американский военный, полковник армии Конфедерации в годы гражданской войны.